Fort Drum (New York);
Fort Drum (El Fraile), een door de Amerikanen aangelegd fort op het eiland El Fraile in de Filipijnen;
Fort Drum (Florida).